

Personen
Pierre-Antoine Dupont de l'Étang (1765-1840), Frans militair en politicus;
François Isodore Dupont (1780-1838), Belgisch politicus en industrieel;
Pierre Dupont (1795-1878), Belgisch militair en politicus;
François Charles Joseph Dupont (1821-1861), Belgisch violist;
Johannes Franciscus Dupont (1822-1875), Nederlands componist;
Auguste Dupont (1837-1890), Belgisch pianist;
Joseph Émile Dupont (1834-1912), Belgisch jurist en politicus;
Joseph Dupont (1838-1899), Belgisch violist en componist;
Édouard-François Dupont (1841-1911), Belgisch paleontoloog;
Pieter Dupont (1870-1911), Nederlands graficus en kunstenaar;
Henry-Charles Dupont (1877-1960), Frans vrijmetselaar en ingenieur;
Léon Dupont (1881-1956), Belgisch atleet;
Albert Dupont (1884-?), Belgisch wielrenner;
Henri Dupont (1890-1961), Belgisch kunstschilder;
Ewald André Dupont (1891-1956), Duits filmregisseur;
Nicolas Dupont (1990-1945), Frans verzetsstrijder; 
Clifford Dupont (1905-1978), president van de republiek Rhodesië;
Jozef Henri Dupont (1907-1994), Belgisch politicus;
Louisa Dupont (artiestennaam Blue Lu Barker, 1913-1998), Amerikaans blues- en jazzzangeres;
Marcel Dupont (1917-2008), Belgisch wielrenner;
Margaret Osborne-duPont (1918-2012), Amerikaans tennisspeelster;
Jacques Dupont (1928-2019), Frans wielrenner;
Dimitri Dupont (1955-2007), Vlaams acteur;
Nicolas Dupont-Aignan (1961), Frans politicus;
Clara Dupont-Monod (1973), Frans schrijfster en journaliste;
Timothy Dupont (1987), Belgisch wielrenner.

Plaatsen in de Verenigde Staten
Dupont (Indiana)
Dupont (Ohio)
Dupont (Pennsylvania)

Anderen
DuPont, voluit: Du Pont de Nemours, een Amerikaans chemieconcern;
Tour DuPont, een tussen 1991 en 1996 in de Verenigde Staten georganiseerde etappewedstrijd voor wielrenners;
Brouwerij Dupont, brouwerij in Tourpes, Henegouwen;
Brouwerij Dupont, voormalige brouwerij in Gent.
Monsieur Dupont (1967), een single van Manuela, gecoverd door Patricia Paay ('Wat moet ik doen') en Sandie Shaw